w heraldyce: jest to orzeł o barwie białej (która odpowiada srebru), np. na pieczęci majestatycznej króla Przemysła II albo w Herbie Miasta Frankfurt nad Menem
 Godło Polski – nazwa własna herbu, który przedstawia orła białego o głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi na czerwonym polu tarczy
 Order Orła Białego

 Czasopisma
 „Orzeł Biały i Pogoń” – dziennik ukazujący się w czasie Powstania listopadowego
 „Orzeł Biały” – tygodnik wydawany w latach 20. XX wieku w Lublinie
 „Orzeł Biały” – tygodnik 2 Korpusu Polskiego

 Kluby sportowe
 Orzeł Biały Wałcz – klub piłkarski w Wałczu
 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie – klub piłkarski

 Inne
 Orzeł Biały – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew
 Orzeł Biały – pseudonim Wojciecha Zaleskiego (Zalewskiego), najmłodszego poległego łącznika powstania warszawskiego
 Orzeł Biały – zlikwidowana kopalnia rud cynku i ołowiu w Brzezinach Śląskich
 Zakłady Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały – przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze w Piekarach Śląskich
 Orzeł Biały – spółka akcyjna notowana na GPW
 Orzeł Biały – polska korporacja akademicka w Warszawie, później pod nazwą Aquilonia
 Organizacja Orła Białego – organizacja konspiracyjna II wojny światowej
 Orzeł Biały – organizacja konspiracyjna II wojny światowej w obw. Olkuskim
 Polskie Towarzystwo Żeglugi „Orzeł Biały” – polski armator działający w latach 20. XX wieku

Zobacz też 
 Biały Orzeł, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej